Малларме, Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист и педагог. В его честь названы:
 Академия Малларме — французская литературная академия для поэтов;
 Премия Малларме (Prix Mallarmé; 1937) — французская премия для поэтов.
 «Книга» Малларме («Le Livre») — неосуществлённый литературный замысел Стефана Малларме.

 Малларме, Франсуа Рене Огюст (François René Auguste Mallarmé; 1755—1835) — французский революционер, член Конвента.